Het ATP-toernooi van Jakarta (officieel het Indonesian Men’s Open) van 1994 vond plaats van 10 tot en met 16 januari in het Indonesische Jakarta.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Jakarta
Jakarta